Tabela - uma representação matricial
 Tabelinha - um método contraceptivo
 Tabela (esporte) - uma jogada, no futebol e outros esportes
 Tabela (basquetebol) - uma parte da cesta, no basquete.
 Tabela periódica - descrição sumária dos elementos, na Química
 Tabela (banco de dados) - objeto de um banco de dados

Veja também
Table

Desambiguação